Владимир Леонидович Скобцов (род. 11 октября 1959, Сталино, УССР) — донецкий автор-исполнитель, поэт и прозаик, председатель клуба авторской песни ДНР.

Автор слов неофициального гимна Донбасса «Донбасс за нами».

Биография 
Родился 11 октября 1959 года в Донецке. Закончил исторический факультет Донецкого национального университета.

Во время вооруженного конфликта на Донбассе остался в Донецке и принял сторону Донецкой Народной Республики и стал активным участником антифашистского движения.

Член Союза писателей ДНР 1 декабря 2014 года. Входил в правление и нёс ответственность по работе с поэтами и бардами.

Скобцов — один из соавторов сборника гражданской поэзии Донбасса 2014—2015 годов «Час мужества». 5 июня 2015 года участвовал в презентации данного сборника, которая состоялась в Государственной думе. Сборник получил национальную премию России «Книга года».

В 2015 году стал инициатором и организатором возрождения музыкального фестиваля «Большой Донбасс» в связи с тем, что в 2014 году на Грушинском фестивале бардам ДНР организаторы не разрешили использовать символику ДНР. C 13 по 16 августа 2015 года прошел фестиваль «Большой Донбасс».

В сентябре 2020 году написал слова песни «Донбасс за нами», которую изначально посвятил 77-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. После первого выхода в эфир данной песни в исполнении вокалисток Донецкого музыкально-драматического театра Натальи Качуры и Маргариты Лисовиной, которое, по свидетельству СМИ, «взорвало интернет», привело к миллионным просмотрам и к рождению в этой песне неофициального гимна Донбасса.

В 2020 году на День Луганской Народной Республики прошла премьера марша «Донбасс за нами» на стихи Владимира Скобцова, музыку Леонида Зинковского и Эдуарда Платонова в оркестровке и аранжировке Романа Разума.

В 2020 году на гала-концерте международного фестиваля патриотической песни имени Иосифа Кобзона «Красная гвоздика» песня на стихи Владимира Скобцова и музыку Михаила Хохлова «Не измени своей земле» в исполнении Алексея Аносова получила супер-приз Иосифа Кобзона.

В 2021 году группа «СерьГа» записала песню «Не будь атеистом» на стихи Владимира Скобцова. Песня была исполнена Сергеем Галаниным и Александром Маршалом в музыкальной телерпередаче «Квартирник у Маргулиса».

Библиография

Награды 
 Орден Дружбы народов «Белые журавли России»
 Лауреат Южно-Уральской литературной премии, диплом премии «За поэтическое мужество» в книге «Непокоренный» (2017).
 Национальная литературная премия «Золотое перо Руси» (2020)
 Специальный приз имени Иосифа Кобзона на Международном фестивале патриотической песни «Красная гвоздика» (2020)

Примечания

Литература 
 
 
 
 Легендарный Орфей Донбасса // Ровесники. – 2018. – № 9/10. – С. 18–19.
 Блюмина О. Творческий вечер поэта Владимира Скобцова / Ольга Блюмина // Литературная Горловка. – 2017. – № 1 (№ 5). – С. 12–13.
 Климова М. Героизация фашизма не пройдет / М. Климова // Боевое знамя Донбасса. – 2017. – 22 февр. (№ 7). – С. 3.
 Ошеломительный успех народного гимна : «Донбасс за нами» // Донецк вечерний. – 2020. – 14 окт. (№ 40). – С. 10.
 У донецкого поэта «Золотое перо Руси» // Вечерняя Макеевка. – 2020. – 12 нояб. (№ 45). – С. 1.
 Поленок П. Известный поэт из Донецка Владимир Скобцов в Севастополе / П. Поленок // Севастопольская газета

Ссылки